Натаниэль (Нейт) Термонд (, 25 июля 1941, Акрон, Огайо, США — 16 июля 2016, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. В 1985 году включён в Зал славы баскетбола, а в 1996 году в список 50 величайших игроков в истории НБА. Во время выступления в НБА его прозвищем было «Nate the Great».

Карьера в НБА 
Был выбран под 3 номером на драфте 1963 года командой «Сан-Франциско Уорриорз».

18 октября 1974 года в первом матче нового сезона и в своей дебютной игре за «Чикаго Буллз» против «Атланты Хокс» 33-летний Термонд набрал 22 очка, сделал 14 подборов, 13 передач и 12 блок-шотов и стал первым в истории НБА официально сделавшим квадрупл-дабл (до сезона 1973/74 блок-шоты и перехваты в статистике НБА не учитывались). Термонд остаётся единственным игроком в истории НБА, набравшим не менее 12 пунктов по 4 статистическим показателям в одном матче (никому не удавалось сделать даже 4×11), а также единственным баскетболистом НБА, сделавшим квадрупл-дабл в матче с овертаймом.

Уже после 13 игр сезона 1975/76 Термонд был обменян в «Кливленд Кавальерс», где 35-летний Нейт заменил травмированного Джима Чонса и помог команде дойти до финала Восточной конференции.

После завершения карьеры 
После завершения игровой карьеры Термонд вернулся в Сан-Франциско, где вначале попробовал свои силы в роли телеведущего, а затем открыл ресторан Big Nate’s BBQ, который продал через 20 лет. Всё это время он вместе со своей женой Марси проживали в Сан-Франциско. За его заслуги перед «Голден Стэйт», руководство клуба назвало его «Легендой и послом „Уорриорз“».

Термонд умер 16 июля 2016 года в возрасте 74 лет от лейкемии.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Профиль легенды на официальном сайте НБА
 Big Nate’s Barbeque

Родившиеся в Акроне
Умершие в Сан-Франциско
Баскетболисты США
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Сан-Франциско Уорриорз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола